Rotem ist der Name für folgende Begriffe:
 Hyundai Rotem, südkoreanischer Schienenfahrzeughersteller
 Rotem (Vorname), hebräischer Vorname
 IAI Rotem L, israelische Kampfdrohne

Rotem ist der Familienname folgender Personen:
 David Rotem (1949–2015), israelischer Politiker
 Einat Kalisch-Rotem (* 1970), israelische Architektin und Politikerin
 J. R. Rotem (* 1975), südafrikanischer Musikproduzent
 Simcha Rotem (1924–2018), polnischer Angehöriger des jüdischen Untergrunds in Warschau
 Yuval Rotem (* 1959), israelischer Diplomat

ROTEM steht für:
 ROTEM, geschützter Markenname für Rotationsthromboelastometrie, siehe Thrombelastometrie

Siehe auch:
 Zisterzienserinnenabtei Rotem (auch: Rothem, Mariëndal, Mariënrode), von 1237 bis 1797 Kloster in Halen, Provinz Limburg, Belgien

Abkürzung